Бльшани-у-Лоун (, ) — деревня на западе Чешской Республики, в районе Лоуни Устецкого края. Расположена в 4 км к юго-востоку от Лоуни.

История 
Ранее носила имя Бжани. Первые письменные упоминания о Бжани относятся к 1226 году, когда деревня принадлежала монастырю св. Георгия в Праге.

Достопримечательности 
 Замок.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бльшани-у-Лоун

Населённые пункты Устецкого края